

Editoria 
 L'Unità – rivista letteraria italiana
 L'Unità – quotidiano italiano

Altro 
 Unità – in matematica, termine che può riferirsi a diversi oggetti, con proprietà riconducibili a quello del numero uno
 Unità di misura – in fisica, quantità prestabilita di una grandezza fisica definita e adottata per convenzione o per legge e utilizzata come termine di riferimento per la misura di grandezze della stessa tipologia
 Unità astronomica – in astronomia, unità di misura per le misurazioni astronomiche, pari alla distanza media della Terra dal Sole, cioè 149 680 000 km
 Unità monetaria – in economia, la moneta base in un sistema monetario (per esempio l'Euro)
 Unità – in geologia stratigrafica, un complesso di rocce e di terreni distinti lateralmente e verticalmente dagli adiacenti per una o più caratteristiche di ordine geologico o paleontologico
 Unità divina – nella religione concetto che indica, non solo numericamente, l'esistenza di Dio come Uno
 Unità aristoteliche – in filosofia, canone di narrazione che intreccia interessi storici, letterari e filosofici
 Unità – in informatica, termine riferito ad entità, logiche o fisiche, costituenti un computer
 Unità centrale
 Unità di elaborazione
 Unità a disco
 Unità militare – nell'esercito, raggruppamento operativo o amministrativo in cui viene strutturata una forza armata
 Unità militari terrestri
 Unità militari navali
 Unità militari aeree
 Unità nazionale – in politica, la condizione mediante la quale la parte preponderante di una nazione è soggetta alla sovranità di un unico Stato
 Unità – partito politico lettone
 Unità – Stato del Sudan del Sud

Pagine correlate 
 UNO

Altri progetti